Лімай (річка) () — річка на північному заході аргентинської Панагонії
 Фатмір Лімай (;  1971) — косовський військовий і політичний діяч
 Лімай (Філіппіни) (), — муніципалітет провінції Батаан на Філіппінах
 Лімай Мауйда (департамент) () — департамент аргентинської провінції Ла-Пампа
 Лімай Мауйда (місто) () — місто в аргентинській провінції Ла-Пампа, адміністративний центр однойменного департаменту